Ahmose (jˁḥ ms.w – v překladu z egyptštiny „Měsíc (Jah) je zrozen“) je staroegyptské jméno, kterým mohou být označeni:

 Ahmose I. – první panovník 18. dynastie
 Ahmose II. – panovník 26. dynastie

 Ahmose-Nefertari – egyptská královna, manželka Ahmose I. a matka Amenhotepa I.
 Ahmose – egyptská královna, manželka Thutmose I. a matka Hatšepsuty

 Ahmose, syn Abany – egyptský vojenský velitel v bojích proti Hyksósům

Egyptská jména